Muggenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Muggenthaler-Schmack (* 1974), deutsche Folk-Musikerin
 Eva Muggenthaler (* 1971), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Hans Muggenthaler (1885–1968), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Johannes Muggenthaler (* 1955), deutscher Maler und Bildhauer
 Joseph Muggenthaler (1855–1931), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Thomas Muggenthaler (* 1956), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Muggenthal (Adelsgeschlecht), umgangssprachlich auch: Muggenthaler